Эспаррагоса-де-Ларес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сиберия. Занимает площадь 209 км². Население — 1031 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 170 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Estado del Embalse de La Serena

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса